3 miejscowości w Polsce: 
 Skibice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń 
 Skibice – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Grabowiec 
 Skibice – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański